

Localidades 

Williamsburg (Brooklyn)
Williamsburg (Colorado)
Williamsburg (Flórida)
Williamsburg (Iowa)
Williamsburg (Kansas)
Williamsburg (Kentucky)
Williamsburg (Novo México)
Williamsburg (Ohio)
Williamsburg (Pensilvânia)
Williamsburg (Virgínia)

Outros 
Condado de Williamsburg
Ponte Williamsburg - que liga a ilha de Manhattan ao distrito do Brooklyn

Desambiguação
Desambiguações de topônimos